Мира (Стара Загора, 22. децембар 1983) бугарска је поп-фолк певачица.

Дискографија

Албуми 
 -{Стюардеса}- (2000)
 -{Хей, малката}- (2002)
 -{Тарикат и тарикатка}- - са Милко Калајџијев (2002)
 -{Искам}- (2003)
 -{Ела}- (2007)
 -{Оставете ни на Мира}- (2009)

Спотови

Фолклорни спотови

Тв верзије 

Рођени 1983.
Бугарске певачице
Поп-фолк певачи